Du nom, en allemand, de la tribu germaine, les Francs.

 Arne Francke (1904-1973), cavalier suédois de saut d'obstacles et de concours complet ;
 August Hermann Francke (1663-1727), théologien allemand ;
 August Hermann Francke (1870-1930), missionnaire morave et tibétologue ;
 August Wilhelm Francke (1785-1851), homme politique prussien ;
 Chantal Francke, actrice/humoriste québécoise ;
 Martine Francke, actrice québécoise, sœur de Chantal ;
 frère Francke (de 1380 à 1430), peintre et moine dominicain allemand ;
 Oscar F. Francke, arachnologiste ;
 Rend al-Rahim Francke, diplomate irakien ;
 Wittko Francke (né en 1940), chimiste allemand.

Homonymie de patronyme